Пётр Алексеевич Соколов:
 Соколов, Пётр Алексеевич (? — ок. 1865) — русский антрепренёр и театральный режиссёр, актёр.
 Соколов, Пётр Алексеевич (Борис; 1865—1928) — архиепископ Рязанский и Зарайский, деятель Русской православной церкви.
 Соколов, Пётр Алексеевич (род. 1933) — советский и российский учёный-лесовод, профессор Марийского политехнического института, ректор МарГУ, заслуженный деятель науки РФ.